Аян-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Аян-Кюеле — озеро, на р. Огоннёр-Аяна, Республика Саха (Якутия), координаты 64°01’с. ш. 126°46’в. д.
 Аян-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Борулах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°11’с. ш. 135°16’в. д.
 Аян-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Улахан-Ботуобуя, Республика Саха (Якутия), координаты 61°39’с. ш. 112°56’в. д.
 Аян-Кюеле — озеро, между р. Тюкян и р. Тюнг, Республика Саха (Якутия), координаты 64°34’с. ш. 119°36’в. д.

Примечания

См. также 
Аян-Кюель